Iso-Kumpunen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Kumpunen (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Iso-Kumpunen (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar